Ricoh Open 2017 (также известен как Чемпионат Росмалена на травяных кортах 2017) — 28-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2017 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире был Марин Чилич (№ 8 в мире на тот момент). Хорват доиграл до полуфинала, где проиграл соотечественнику и третьему номеру посева Иво Карловичу. Чемпион двух последних лет Николя Маю защищал свой титул в качестве седьмого номера посева, однако во втором раунде проиграл Жюльену Беннето. Прошлогодний финалист и четвёртый номер посева Жиль Мюллер смог второй год подряд достичь решающего матча и на этот раз победил, обыграв Карловича в двух сетах. В основных соревнованиях выступили три представителя России: лучше всех сыграл Даниил Медведев, который, начав с квалификации, доиграл до четвертьфинала.

Парный мужской турнир выиграл первый сеянный дуэт Лукаш Кубот и Марсело Мело, которые в финале обыграли вторых номеров посева Равена Класена и Раджива Рама. Для Кубота это второй титул на местном турнире (до этого он выиграл в 2015 году с Иво Карловичем). Прошлогодние чемпионы Майкл Винус и Мате Павич не защищали свой титул, однако Винус сыграл на турнире в паре Андре Са и они дошли до полуфинала, где проиграли чемпионам этого года.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Доминика Цибулкова (№ 7 в мире на тот момент). Представительница Словакии выбыла уже в первом раунде, проиграв Антонии Лоттнер из квалификации. Прошлогодняя чемпионка Коко Вандевеге защищала свой титул в качестве четвёртого номера посева, однако уже в первом раунде уступила Карине Виттхёфт из Германии. В финале титул разыграли две теннисистки изначально не имевших посева, для которых финал стал первым в карьере на основных соревнованиях тура. Победу одержала Анетт Контавейт из Эстонии, которая оказалась сильнее Натальи Вихлянцевой из России. Кроме Вихлянцевой в основном розыгрыше приняли участие ещё две россиянки: Анна Калинская и Евгения Родина. Второй год подряд в четвертьфинал смогла пройти Родина.

Женский парный приз достался паре Кирстен Флипкенс и Доминика Цибулкова, которые в финале переиграли вторых номеров посева Кики Бертенс и Деми Схюрс. Прошлогодние победительницы Оксана Калашникова и Ярослава Шведова не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Жиль Мюллер обыграл  Иво Карловича со счётом 7-6(5), 7-6(4).
 Мюллер выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Анетт Контавейт обыграла  Наталью Вихлянцеву со счётом 6-2, 6-3.
 Контавейт выиграла дебютный титул в туре ассоциации.
 Вихлянцева сыграла дебютный финал в сезоне в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Д. Цибулкова
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=  А. Лоттнер
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М. Като
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Е. Родина
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Р. Хогенкамп
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Минелла
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Т. Корпач
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А. Конюх
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К. Бертенс
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А. Петкович
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Н. Вихлянцева
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= К. Листер
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А. Главачкова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= Э. Мухаммад
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15=  А. Рус
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Т. Бабош
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= А. Лоттнер
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Е. Родина
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Р. Хогенкамп
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= А. Конюх 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= А. Петкович
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Н. Вихлянцева
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А. Главачкова
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= А. Рус
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Е. Родина
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=610
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= А. Конюх
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=64| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=
| RD3-team03= Н. Вихлянцева| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= А. Рус
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= А. Конюх
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Н. Вихлянцева| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело обыграли  Равена Класена /  Раджива Рама со счётом 6-3, 6-4.
 Кубот выиграл 3-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выиграл 3-й парный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Кирстен Флипкенс /  Доминика Цибулкова''' обыграли  Кики Бертенс /  Деми Схюрс со счётом 4-6, 6-4, [10-6].
 Флипкенс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Цибулкова выиграла дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2017
 WTA Тур 2017
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2017 года
2017